Marco Polo ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite im Bergland der Montes Apenninus östlich des Kraters Eratosthenes.
Der Krater ist sehr stark erodiert, der Wall ist bis auf die östliche Hälfte fast ganz verschwunden und auch die Reste sind in der bergigen Umgebung kaum auszumachen.

Der Krater wurde 1961 von der IAU nach dem italienischen Reisenden Marco Polo offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Marco Polo auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Marco Polo als Namensgeber